Long courrier peut faire référence à :

 Un vol « long courrier », transport de passagers ou de fret par avion, effectué sur une longue distance ;
 Long Courrier, une collection de bandes dessinées éditée par Dargaud ;
 Long Courrier, album studio du groupe français BB Brunes sorti en 2012.
 Long courrier, une émission sur France 2 en 1994 animée par Thierry Ardisson.